AMV:
 AMV (от Anime Music Video) — любительский музыкальный видеоклип, созданный с использованием фрагментов из аниме.
 AMV (от Armored Modular Vehicle), или Patria AMV, или KTO Rosomak — бронетранспортёр производства Финляндии.
 AMV (телеканал) — австралийский телеканал
 AMV — код аэропорта «Амдерма»
 All Mobile Video — американский владелец студий озвучивания
 AMV — трек за авторством Lil Darkie